Гершко́вич — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Гершкович, Александр Абрамович (1924—1992) — советский писатель и театральный критик.
 Гершкович, Борис Исаакович (1878—?) — российский архитектор.
 Гершкович, Даниэль (род. 1953) — израильский математик, раввин и политик.
 Гершкович, Марк Борисович (более известен под фамилией Митин; 1901—1987) — советский философ и публицист.
 Гершкович, Михаил Данилович (род. 1948) — советский футболист.
 Гершкович, Раиса Львовна (1915—2015) — французская танцовщица и актриса, известная как Нита Рая.
 Гершкович, Филипп Моисеевич (1906—1989) — композитор.
 Гершкович, Яков Петрович (1953—2022) — советский и украинский археолог, историк науки.

 Макаренко, Михаил Янович (Моисей Янкелевич Гершкович; 1931—2007) — советский коллекционер и диссидент.